Almodovar (de l'arabe al-Mudawwar qui signifie le rond), écrit Almodóvar en espagnol et Almodôvar en portugais, peut désigner plusieurs lieux et personnes.

Toponyme  

 Almodóvar del Campo, municipalité située dans la province de Ciudad Real et la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 Almodóvar del Río, municipalité située dans la province de Cordoue et la communauté autonome d'Andalousie ;

 Almodôvar, commune du Portugal du district de Beja.

Patronyme 

 Pedro Almodóvar, réalisateur espagnol né en 1949 dans la province de Ciudad Real ;
 Agustín Almodóvar, producteur espagnol né en 1955, frère cadet de Pedro Almodóvar ;
 Antonio Rodríguez Almodóvar, écrivain et professeur sévillan né en 1941.

Notes et références 

Patronyme hispanique